Hahnemann puede referirse a:
 Samuel Hahnemann (1755—1843), fundador de la homeopatía;
 Marcus Hahnemann, portero de fútbol estadounidense.